Выборы в Законодательное собрание Пермского края четвертого созыва прошли в Пермском крае 17—19 сентября одновременно с выборами в Государственную думу РФ, завершившись в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Выборы проходили по смешанной избирательной системе: избиралось 30 депутатов по партийным спискам (пропорциональная система, при которой партиям необходимо преодолеть 5%-й порог) и 30 депутатов по одномандатным округам (мажоритарная система, когда побеждает набравший большинство голосов кандидат). Срок полномочий депутатов — 5 лет.

Число избирателей, внесённых в список на момент окончания голосования, — 1 990 845. Явка составила 38,30 %.

Ключевые даты 

 17 июня 2021 года — депутаты Законодательного собрания Пермского края назначили выборы на 19 сентября 2021 года (единый день голосования).
 24 июня — Избирательная комиссия Пермского края утвердила календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов.
 22 июня — 22 июля — период выдвижения общекраевого списка кандидатов политической партией (её региональным отделением), выдвижения кандидатов по одномандатному избирательному округу политической партией (её региональным отделением), самовыдвижения по одномандатному избирательному округу.
 5 июля — 4 августа — период передачи в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов и общекраевых списков.
 до 17 сентября — агитационный период для политической партии (её регионального отделения) и кандидатов.
 21 августа — 17 сентября — период предвыборной агитации в средствах массовой информации.
 14—19 сентября — период запрета на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в средствах массовой информации.
 17—19 сентября — дни голосования.

Избирательные округа

Участники

Выборы по партийным спискам

Выборы по одномандатным округам

Результаты 

Распределение мандатов по пропорциональной системе проводилось оригинальным методом Империали.

Из 30 округов Умное голосование поддержало кандидатов: в 2 — занявших первое место, в 18 — второе место, в 6 — третье, в 4 — четвертое.

Примечания 

Пермский край
Выборы в Законодательное собрание Пермского края